Suchao Nutnum (Kanchanaburi, 17 de maio de 1983) é um futebolista profissional tailândes, meia-atacante, milita no Buriram PEA.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Kanchanaburi
Futebolistas da Tailândia
Futebolistas do Buriram United Football Club